Dětřichov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Dětřichov, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
 Dětřichov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
 Dětřichov nad Bystřicí, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
 Dětřichov u Moravské Třebové, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice